Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 2011 () — 35-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у США з 26 грудня 2010 року по 5 січня 2011 року в Баффало та Льюїстоні.

Топ-дивізіон

Арени

Попередній раунд 
Група А

Група В

Втішний раунд

Плей-оф 

* Овертайм.

** Штрафні кидки.

Матч за 5 місце
  —  2:3 ОТ (1–1, 1–0, 1–2, 0–1)

Бомбардири

Воротарі 
Пояснення: І = зіграних матчів, ЧНЛ = час проведений на льоду, КД = кидків разом,  ГП = пропущених шайб, КН = коефіцієнт надійності, ВКД = відбитих кидків, %ВК = відбитих кидків (у %), ША = шатаути, ШХ = штрафні хвилини'''

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Джек Кемпбелл
Найкращий захисник:  Раян Елліс
Найкращий нападник:  Брейден Шенн
Найцінніший гравець:  Брейден Шенн
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Джек Кемпбелл
Захисники:  Раян Елліс —  Дмитро Орлов
Нападники:  Брейден Шенн —  Раян Йогансен —  Євген Кузнецов

Дивізіон І

Група A 
Матчі відбулись 13-19 грудня у Бобруйську (Білорусь).

Група В 
Матчі відбулись 12-18 грудня у Бледі (Словенія).

Дивізіон ІІ

Група A 
Матчі відбулись 13-19 грудня у Таллінні (Естонія).

Група B  
Матчі відбулись 13-19 грудня у Меркуря-Чук (Румунія).

Дивізіон ІІІ 
Матчі відбулись 9-18 січня у Мехіко (Мексика).

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Дивізіон ІА  
 Дивізіон ІВ  
 Дивізіон ІІА  
 Дивізіон ІІВ  
 Дивізіон ІІІ  
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
Спорт Баффало
2010 у хокеї з шайбою
2011 у хокеї з шайбою
Грудень 2010
Січень 2011